Las Perlas kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Las Perlas, Chiapas, ort, Las Margaritas,

Nicaragua 

 Laguna de Perlas, ort, Región Autónoma del Atlántico Sur, 

Robotskapade Mexikoförgreningar